Peter Mills peut désigner :

 Peter Mills (1598-1670), maçon anglais et architecte ;
 Peter Mills (1943-), homme politique américain du Maine ;
 Peter Mills (1921-1993), homme politique conservateur britannique ;
 Peter Mills (1988-), joueur de badminton anglais ;
 Peter Mills, personnage fictif de la série télévisée Chicago Fire ;
 Peter Mills, compositeur de comédies musicales ;
 Peter Mills (1931-), golfeur anglais ;
 Peter Mills (1955-), ministre de l'Église d'Écosse et ancien chef de la branche des aumôniers de la RAF ;
 Peter Mills (1958-), joueur de cricket anglais.